Giovanni Brutto – calciatore italiano
 Raffaella Brutto – snowboarder italiana